Долóрес (, от dolor — боль, скорбь) — распространённые в испаноязычных странах женское имя, а также топоним, в честь Девы Марии Скорбящей. 
Уменьшительные формы имени: Долли, Лолита.

Топонимы 

 Вилья-Долорес(es) — поселение в провинции Буэнос-Айрес, муниципалитет Бериссо;
 Вилья-Долорес(es) — поселение в провинции Катамарка, департамент Валье-Вьехо;
 Вилья-Долорес — поселение в провинции Кордова, департамент Сан-Хавьер;
 Долорес — город в провинции Буэнос-Айрес, административный центр одноимённого муниципалитета;
 Колония-Долорес(es) — поселение в провинции Санта-Фе, департамент Сан-Хусто.

 Долорес(es) — муниципалитет в департаменте Петен.

 Долорес(es) — муниципалитет в департаменте Копан.
 Долорес — муниципалитет в департаменте Интибука.

 Долорес — муниципалитет в провинции Аликанте, сообщества Валенсия;
 Долорес-де-Пачеко(es) — община в муниципалитете Торре-Пачеко в провинции Мурсия, сообщества Мурсия;
 Лос-Долорес-Беньяхан(es) — община в муниципалитете Мурсия в провинции Мурсия, сообщества Мурсия.

 Долорес(es) — муниципалитет в департаменте Толима.

 Долорес(es) — поселение в штате Чиуауа, муниципалитет Мадера.
 Долорес-Идальго — город в штате Гуанахуато, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Хилотлан-де-лос-Долорес(es) — муниципалитет в штате Халиско.

 Долорес(es) — муниципалитет в департаменте Кабаньяс.

 Долорес — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США.
 Долорес — река в США, протекающая в штатах Колорадо и Юта.

 Долорес — город в департаменте Сорьяно.

Персоналии 
 Долорес дель Рио (1904—1983) — мексиканская актриса, снимавшаяся в Голливуде в эпоху немого кино.
 Долорес Ибаррури (1895—1989) — председательница компартии Испании.
 Долорес Костелло (1903—1979) — американская актриса начала XX века.
 Долорес О’Риордан (1971—2018) — ирландская певица, композитор и автор песен.

Примечания